Летняя Универсиада 2015 — международные студенческо-молодёжные спортивные соревнования, прошедшие в Кванджу (Республика Корея) с 3 по 14 июля 2015 года. Это — третья Универсиада, проходившая в Южной Корее.

Выбор города 
Претендентами на проведение Универсиады 2015 года были Эдмонтон (Канада), Тайбэй (Тайвань) и Кванджу (Республика Корея). По экономическим причинам свою кандидатуру на проведение Универсиады сняла Познань (Польша). Виго и Гранада (Испания) сняли свою кандидатуру из-за проведения зимней Универсиады 2015 года. Также снял свою кандидатуру город Бразилиа (Бразилия). Заявки Гамбурга и Витербо не были правильно оформлены. 23 мая 2009 года было объявлено что столицей Универсиады 2015 года стал Кванджу. Кванджу ранее претендовал на проведение летней Универсиады 2013 года, но уступил в борьбе за проведение Казани.

Стадионы и арены

Виды спорта 
Соревнования проводятся по 21 виду спорта:

Из числа этих видов 13 включаются в программы международных студенческих игр обязательно: баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание,  прыжки в воду, теннис большой и настольный, спортивная и художественная гимнастика, футбол и фехтование. Остальные предлагает оргкомитет каждой конкретной Универсиады.  По сравнению с программой Универсиады 2013 в Казани, в программу  добавились бейсбол, гандбол, гольф, стрельба из лука и тхэквондо. А не повторяются в 2015 году соревнования по боксу, борьбе на поясах, гребле на байдарках и каноэ, пляжному волейболу, регби, самбо, синхронному плаванию, тяжелой атлетике, хоккею на траве и шахматам.

Расписание

Страны-участницы

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

Летняя Универсиада 2015